Донне:

 Донне — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. 
 Донне, Мария Далле (1778—1842) — врач-итальянка, директор университета Болоньи.
 Донне, Франсуа-Огюст-Фердинан (1795—1882) — французский кардинал.